Esistono più comuni francesi con questo nome

Villereau – Loiret
Villereau – Nord